Сан Николас де лос Гарза има више значења:

 Сан Николас де лос Гарза
 Сан Николас де лос Гарза (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Николас де лос Гарза, насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Сан Николас де лос Гарза (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику